Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ricardo Mello che ha battuto in finale Markus Hantschk 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Giovanni Lapentti (secondo turno)
 Iván Miranda (quarti di finale)
 Ricardo Mello (Campione)
 Assente

 Răzvan Sabău (semifinali)
 Markus Hantschk (finale)
 Miguel Gallardo-Valles (secondo turno)
 Jean-Julien Rojer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2003